San Michele Arcangelo ist der Name folgender Kirchen:

 San Michele Arcangelo (Gargano)
 San Michele Arcangelo (Neapel)
 San Michele Arcangelo (Palermo)
 San Michele Arcangelo (Perugia)
 San Michele Arcangelo a Pietralata in Rom
 San Michele Arcangelo (Venedig)
 Abtei San Michele Arcangelo (Montescaglioso), ehemalige exempte Benediktinerabtei